Pak Chong (în ) este un district (Amphoe) din provincia Nakhon Ratchasima, Thailanda, cu o populație de 182.588 de locuitori și o suprafață de 1.825,2 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 12 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 169 de sate (muban).

Referințe 

Amphoe în provincia Nakhon Ratchasima